Reggatta de Blanc - drugi album brytyjskiej grupy rockowej The Police wydany w październiku 1979 roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 369. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Skład 
 Sting - gitara basowa, wokal
 Stewart Copeland - perkusja, wokal
 Andy Summers - gitara, wokal

Nagrody 
1981 - Nagroda Grammy w kategorii Best Rock Instrumental Performance

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy The Police
Albumy A&M Records